Розо́вский — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Розовский, Александр Яковлевич (1929—2008) — химик, лауреат премии имени А. А. Баландина.
 Розовский, Генри (1927—2022) — американский экономикоисторик, декан факультета искусств и наук Гарвардского университета.
 Розовский, Израиль Леопольдович (1899—1938) — советский руководящий работник.
 Розовский, Иосиф Захарович (1875—1927) — деятель революционного движения.
 Розовский, Марк Григорьевич (род. 1937) — советский, затем российский театральный режиссёр, драматург и сценарист, композитор, прозаик, поэт.
 Розовский, Натан (1878—1969) — драматург и актёр, общественный деятель.
 Розовский, Наум Савельевич (1898—1942) — главный военный прокурор РККА, армвоенюрист.
 Розовский, Соломон Захарович (1879—1924) — деятель революционного движения.
 Розовский, Шломо (1878—1962) — израильский композитор.
 Розовский, Эдуард Александрович (1926—2011) — советский и российский кинооператор, актёр.

Топоним 
 Розовский — хутор, Урюпинский район, Волгоградская область, Россия.